Schoiswohl oder Schoißwohl ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrude Schoißwohl (1920–1997), österreichische Schachspielerin
 Josef Schoiswohl (1901–1991), österreichischer Bischof
 Lore Schoiswohl (* 1940), österreichische Politikerin
 Marianne Schoiswohl (1956–2009), österreichische Schriftstellerin und Malerin
 Michael Schoiswohl (1858–1924), österreichischer Politiker
 Martin Schoiswohl (1961–2020), österreichischer Kommunikationswissenschaftler und Autor